

Moscovium

Mendélévium

Magnésium

Manganèse

Molybdène

Meitnérium

Liste en rapport avec la chimie